Het wereldkampioenschap superbike van Aragón 2021 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2021. De races werden verreden op 22 en 23 mei 2021 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2
Niki Tuuli en Thomas Gradinger startten de race niet vanwege blessures die zij opliepen tijdens hun crashes in de eerste race.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2021
Aragón